Le Siège du gouvernement du Haut-Rhin a été le siège de la présidence de la province prussienne du Rhin à Coblence. Le bâtiment a été construit de 1907 à 1910 selon les plans de Richard Saran sur la base des projets préliminaires de l'arpenteur, Alfred Bohnstedt. 

Le château a été inspirée par les œuvres de Johann Balthasar Neumann et Johannes Seiz et devrait faire allusion au passé de ses propres électeurs. De 1920 à 1929, le bâtiment a abrité la présidence de la Commission Inter-Alliés Haut comité sur le Rhin. 

Le  lors d'un raid aérien lourd sur la ville, le bâtiment fut endommagé puis a été restauré en 1947. 

Depuis 2002, le siège du gouvernement du Haut-Rhin fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO  dans la vallée du Rhin moyen.

Monument historique à Coblence